Das Rennrodeln im Einsitzer der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 5. (Lauf 1 und 2) und 6. Februar (Lauf 3 und 4) im Yanqing National Sliding Center ausgetragen.

Olympiasieger wurde Johannes Ludwig aus Deutschland. Silber ging an Wolfgang Kindl aus Österreich und Bronze sicherte sich Dominik Fischnaller aus Italien.

Rennverlauf 
Ludwig konnte bereits im ersten Lauf seine Stärke demonstrieren. Der Deutsche verbesserte er den Startrekord des Russen Semjon Pawlitschenko auf 2,455 Sekunden und stellte zudem mit einer Zeit von 57,063 Sekunden einen Bahnrekord auf. Auch nach dem zweiten Lauf blieb Ludwig mit einem Vorsprung von 0,039 Sekunden auf Kindl Führender. Am zweiten Tag konnte der spätere Olympiasieger seinen Bahnrekord vom Vortag erneut verbessern und somit seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten Österreicher vergrößern. Mit 0,113 Sekunden auf Wolfgang Kindl ging Ludwig in den letzten Durchgang und konnte diesen erfolgreich verteidigen. 

Der Italiener Kevin Fischnaller konnte aufgrund einer COVID-19-Infektion nicht antreten. Der bisher amtierende Olympiasieger David Gleirscher stürzte im dritten Lauf, konnte sich jedoch auf seinen Schlitten zurück retten.

Neue Rekorde

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website der Olympischen Winterspiele 2022

Einsitzer Manner